Das rosa Pantöffelchen – film del 1913 diretto da Franz Hofer 
Das rosa Pantöffelchen – film del 1927 diretto da Franz Hofer